Kumpuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kumpuluoto (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Kumpuluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar